Русла́н Ростисла́вович Котві́цький ( — ) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1977 року в смт Романів Житомирської області, від 1985 року проживав у селі Карвинівка Романівського району, де 1994-го закінчив загальноосвітню школу. В Карвинівці одружився та проживав.

Призваний за мобілізацією 11 березня 2015-го; солдат 53-ї окремої механізованої бригади, санітарний інструктор.

Загинув 24 жовтня 2015 року у Донецькій області під час виконання бойового завдання.

30 жовтня 2015-го похований у селі Карвинівка.
 
Без Руслана лишилися батьки, молодший брат, дружина, дві доньки.

Вшанування 
 13 жовтня 2016 року на будівлі карвинівської загальноосвітньої школи відкрито та освячено меморіальну дошку Руслану Котвіцькому.

Джерела 
 Український Меморіал
 Книга пам'яті 

Уродженці Романова
Поховані в Романівському районі